Крик совы (фильм, 1987) — экранизация книги П. Хайсмит 1987 года
  — американская семейная комедия
 Крик совы (фильм, 2009) — экранизация книги П. Хайсмит 2009 года
 Крик совы (телесериал) — российский многосерийный художественный телефильм, 2013 г.